Esta é uma lista de municípios da província espanhola de Málaga na comunidade autónoma da Andaluzia.

Lista de municipios 

 Variação positiva em relação ao ano anterior.
 Variação negativa em relação ao ano anterior.
a O município de Villanueva de la Concepción separou-se de Antequera em março de 2009, no entanto este não aparece na lista de municípios do INE, pelo que é provável que os dados de população de Antequera incluam ainda os do novo município.
b Dados de 2008.

Malaga

Municípios por nome da Andaluzia
Municípios da Espanha por nome
Localidades de Málaga (província)
Localidades da Andaluzia
Localidades da Espanha